Шликас — фамилия. Известные носители:

 Шликас, Каролис (род. 1983) — литовский экс-хоккеист, нападающий сборной Литвы.
 Шликас, Мартинас (род. 1977) — литовский хоккеист, центральный нападающий сборной Литвы.